Kirill Sergejewitsch Skatschkow (; ; * 6. August 1987 in Nowokusnezk, Russische SFSR, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er wurde Vize-Europameister 2011 im Doppel und nahm einmal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Skatschkow spielte in den russischen Vereinen ZSKA WWS Samara, DESP Wladiwostok, Gazprom Fakel Orenburg und Victoria Moskau. Erste internationale Erfolge erzielte er bei Jugendturnieren. Im Doppel mit Stanislav Golovanov wurde er Zweiter bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2005 in Linz und Dritter bei der Jugend-Europameisterschaft 2007 in Prag. Bei der JEM in Prag kam er zudem im Mixed mit Julija Prochorowa ins Halbfinale.

In der Saison 2008/09 wurde er mit der Mannschaft Gazprom Fakel Orenburg Russischer Meister, was zur Teilnahme am ETTU Cup berechtigte. Diesen gewann das Team 2009/10.

Ab 2005 (bis 2013) nahm Skatschkow für Russland an allen Weltmeisterschaften teil. Dabei erreichte er 2006 und 2010 mit dem Team Platz sechs. 2011 gewann er bei der Europameisterschaft im Doppel mit Alexander Schibajew die Silbermedaille. Ein Jahr später wurde er im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 Zweiter. 2013 holte er bei der Europameisterschaft mit der russischen Mannschaft Bronze, bei der EM 2015 gewann er Bronze im Doppel.

2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, und zwar für den Teamwettbewerb. Mit der russischen Mannschaft kam er auf Platz neun. 2021 wurde er erstmals russischer Meister im Einzel.

Vereine 
2011 wechselte er von Victoria Moskau in die deutsche Bundesliga zu den TTF Liebherr Ochsenhausen, 2015 wurde er von Werder Bremen verpflichtet. 2017 wechselte er zum französischen Erstligisten Jura Morez TT, Ende 2022 schloss er sich dem TV Leiselheim (2. Bundesliga) an.

Privat 
Kirill Skatschkow ist verheiratet mit der Tischtennisspielerin Irina Skatschkowa, die mit der DJK Offenburg in der 2. Bundesliga der Damen spielt.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website von Kirill Skatschkow
  (abgerufen am 22. Dezember 2013)
  (abgerufen am 22. Dezember 2013)
  (abgerufen am 22. Dezember 2013)

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Russland)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1987
Mann